Harbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Harbauer (1885–1966), deutscher Unternehmer und Kommunalpolitiker (NSDAP)
 Heinz Harbauer (1943–2019), deutscher Industriekaufmann und Gewerkschafter
 Hermann Harbauer (* 1899), deutscher Politiker (NSDAP)
 Hubert Harbauer (1919–1980), deutscher Kinder- und Jugendpsychiater
 Michael Harbauer (* 1969), Direktor des Internationalen Filmfestivals für Kinder und junges Publikum SCHLINGEL
 Peter Harbauer (* 1938), deutscher Politiker (SPD), MdL